Five Nights at Candy's 3 è un videogioco punta e clicca realizzato da Emil Ace Macko, terzo ed ultimo della serie videoludica Five Nights at Candy's, basata sulla saga horror Five Nights at Freddy's.

Modalità di gioco 
Nel gioco si interpreterà Mary, una giovane ragazza che ha incubi su Rat e Cat, le mascotte del ristorante Rat and Cat's Theater, arrivando a disegnare versioni distorte dei due costumi. Dopo un anno, torna nella sua vecchia casa per affrontare gli incubi una volta per tutte e capire la ragione dietro ad essi. Seguendo le indicazioni di quello che viene rappresentato come un origami a forma di gatto, bisognerà superare le notti rappresentanti gli incubi della bambina.

All'inizio di ogni notte bisognerà attraversare un percorso onirico (chiamato "dreamscace") per recuperare il registratore, il quale permetterà di superare le notti in modo molto più veloce. Se ci si allontanerà dal percorso si correrà il rischio di incontrare Shadow Rat e Shadow Cat, i quali aggrediranno il giocatore se non vengono prese le dovute precauzioni. Una volta recuperato il registratore comincerà la notte vera e propria. Il giocatore avrà a disposizione una torcia per scacciare i nemici da incubo. Potrà inoltre osservare sotto il letto o attivare il registratore, ma ciò potrebbe distrarlo dai nemici, quindi non deve essere usato troppo frequentemente. Alla fine di ogni notte ci saranno dei minigiochi ambientati nel Rat and Cat's Theater, rappresentanti i ricordi di Mary, nel quale il giocatore incontrerà gli attori nei costumi di Rat e Cat e si potrà decidere di giocare a nascondino con loro. Si potrà inoltre incontrare il Burattinaio, l'attore che manovra Vinnie, un'altra attrazione del ristorante. Vi sono infine diversi finali, sbloccabili compiendo azioni diverse durante il gioco.

Finali 
Truth Ending: sbloccato se il giocatore deciderà di giocare a nascondino con Rat durante il minigioco giocabile dopo aver superato la quinta notte. L'unico posto in cui il giocatore potrà nascondersi sarà l'armadio di una stanza riservata solamente agli attori. Rat entrerà di lì a poco, ma verrà raggiunto dal Burattinaio, e fra i due scoppierà una lite a causa dello stato di ubriachezza di Rat. Il Burattinaio aggredirà Rat, ma quest'ultimo gli stringerà il collo, ed il Burattinaio per scrollarselo di dosso lo fa scivolare sullo spigolo appuntito di un tavolo, uccidendolo. Di lì a poco entrerà anche Cat, che dopo aver scoperto il cadavere del compagno, cercherà di chiamare la polizia, ma verrà ucciso dal Burattinaio. Quest'ultimo dirà alle autorità che i cadaveri dei due attori erano già là quando era entrato. Mary uscirà piangendo dall'armadio. Si leggerà in seguito un documento medico scritto dallo psicologo di Mary ed una lettera all'ispettore Sherwood a cui chiede di riaprire il caso sull'omicidio al Rat and Cat's Theater.
Forgotten Ending: sbloccato facendo cadere Origami Cat ogni notte. Dopo la quinta notte sarà presente un monologo di Origami Cat, il quale spiegherà di essere stato costruito dalla madre di Mary. Sarà arrabbiato con la ragazza, accusandola di aver rotto la loro amicizia e giurando che non la farà più dormire.
Lollipop Ending: sbloccato scoprendo i minigiochi segreti nei giochi del menu extra. Si vedrà un giocattolo chiamato Lollipop dire al giocatore di non dimenticare i vecchi giochi e che qualcosa è in lavorazione.

Personaggi 
Mary: la bambina protagonista del gioco. Il suo nome è Mary Schmidt.
Origami Cat: un origami a forma di gatto che darà a Mary le indicazioni necessarie a superare le notti. Era già apparso come raro Easter egg nella Parts service del primo gioco. Durante il game play può essere buttato giù dal tavolo facendo doppio click su di lui.

Nemici 
Monster Rat: la mostruosa versione da incubo del topo Rat. Una volta che entrerà in camera da letto bisognerà usare la torcia per respingerlo, in caso contrario andrà sotto il letto. Questo causerà un suo attacco a meno che il giocatore non individui da che lato è, e si giri verso il lato opposto in tempo.
Si attiverà dalla prima notte. 
Monster Cat: la mostruosa versione da incubo del gatto Cat. Non appena entrerà nella camera da letto bisognerà usare la torcia per respingerlo in tempo, altrimenti attaccherà il giocatore quando guarderà sotto il letto.
Si attiverà dalla prima notte.  
Monster Vinnie: la mostruosa versione da incubo della marionetta Vinnie. Si comporta come Monster Rat ma è molto più aggressivo. 
Si attiverà unicamente durante la sesta notte. 
Shadow Rat: una versione di Rat totalmente nera, l'unico nemico nella Shadow Challenge. Si comporterà come Monster Rat, ma è più veloce.

Curiosità 

 Nella camera da letto sono presenti tantissimi riferimenti a vari youtubers divenuti famosi grazie a contenuti inerenti al franchise di FNaF. Alcuni di questi sono Markiplier, jacksepticeye, Dawko e The Living Tombstone. Sono presenti anche riferimenti ad altri fan-games come Popgoes e Those Nights at Rachel's.

Five Nights at Freddy's
Videogiochi indipendenti